Карлссон, Тобиас:
 Карлссон, Тобиас (род. 1981) — шведский гандболист.
 Карлссон, Тобиас (род. 1975) — шведский футболист.
 Карлссон, Тобиас (род. 1989) — шведский футболист.
 Карлссон, Тобиас (род. 1995) — шведский футболист.
 Карлссон, Тобиас — шведский автор популярных песен.
  — шведский фигурист.